

Este anexo é composto por uma lista de senhores de Amusco 

O senhorio de Amusco sob a denominação de "Famusco", que corresponde a Amusco localidade de Palência

Rodrigo Manrique de Lara (morto depois de 1248), 1º senhor de Amusco, filho do conde Manrique Gomes de Manzanedo, que era filho do conde Gomes Gonçalves de Manzanedo, e de Toda Velaz,
Pedro Rodrigues Manrique de Lara (m. depois de 1276), 2º senhor de Amusco, filho do anterior, esposo de Marina Garcia de Villamayor, filha de Garci Fernandes de Villamayor. 
Garcia Fernandes Manrique de Lara, (m. ca. 1305) 3.º Senhor de Amusco, esposo de Teresa Ortiz de Zúñiga.
Pedro Manrique de Lara, (m. 1323) 4.º Senhor de Amusco, filho do anterior e esposo de Teresa de Sotomayor.
Garcia Fernandes Manrique de Lara (m. setembro de 1362), 5.º senhor de Amusco, filho do anterior. Casou dos vezes e de sua primeira esposa, Urraca de Leyva, teve a seguinte senhor de Amusco.
Pedro Manrique de Lara e Leyva (m. 1381), 6º senhor  de Amusco, filho do anterior. Não teve descendência legítima, embora fora de matrimonio, foi o pai de Gomes Manrique de Lara, 1ª senhor de Requena. 
Diego Gomes Manrique de Lara, (m. 1385 na Batalha de Aljubarrota), 7.º senhor de Amusco, 2º senhor de Treviño, adiantado-mor de Castela, irmão do anterior, esposo de Juana de Mendoza.
Pedro Manrique de Lara e Mendoza (1381-1440), filho do anterior, 8º senhor de Amusco, III senhor de Treviño, adiantado-mo de Leão, esposo de Leonor de Castela e Alburquerque.
Diego Gomes Manrique de Lara e Castela (m. 1458), 9º senhor de Amusco, filho do anterior,
Pedro Manrique de Lara e Sandoval (1443-1515), filho do anterior, 10º senhor de Amusco, II conde de Treviño, e  1.º duque de Nájera

Senhores Amusco